Pandolfo I Malatesta (1267 circa – 1326) – signore di Rimini
Pandolfo II Malatesta (1325-1373) – condottiero italiano
Pandolfo III Malatesta detto Il Grande (1370-1427) – condottiero italiano
Sigismondo Pandolfo Malatesta (1417-1468) – signore di Rimini
Pandolfo IV Malatesta (1475-1534) – condottiero italiano, signore di Rimini
Pandolfo V Malatesta – condottiero italiano
Pandolfo Malatesta (m. 1441) – arcivescovo italiano